

Chimica 
 Uun – simbolo chimico dell'Ununnilio, nome provvisorio del Darmstadtio (Simbolo chimico: Ds)

Codici 
 UUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baruun-Urt (Mongolia)
 uun – codice ISO 639-3 della lingua pazeh